November en inglés designa al mes de noviembre, pero también puede referirse a:
November (película), película estadounidense de 2004 de thriller psicológico protagonizada por Courtney Cox.
Clase November, clasificación de la OTAN del primer tipo de submarinos de propulsión nuclear de la Unión Soviética.